O novo disco de Tony Carreira intitula-se "O mesmo de sempre" e foi lançando a 29 de Novembro de 2010 pela editora Farol Música

O disco é tripla platina

É o 19º disco de originais do cantor português, composto por 13 temas inéditos da autora de Tony Carreira e de Ricardo Landum, entre eles

O primeiro single de apresentação "A Saudade de Ti"

Faixas

1- O mesmo de sempre -(4.36)

2- A Saudade de ti -(4.46)

3- Porquê? -(4.27)

4- Envelhecer a teu lado -(3.52)

5- E agora sem ti -(4.59)

6- A tua ausência -(4.23)

7- Quando a noite vier -(4.04)

8- Por amor vou deixar-te viver- (4.29)

9- Depois do fim -(4.16)

10- Ainda penso em ti- (3.50)

11- Cada história tem dois lados -(4.43)

12- Sem ela- (3.53)

13- Até ao fim dos meus sonhos- (4.05)

DVD

1- Um dia com Tony Carreira

2- Galeria de fotos

E também na faixa 7 " A Saudade de Ti" faz parte da novela da tvi Remédio Santo 

O disco foi editado em dois formatos: 
 uma edição especial limitada numa caixa metálica, que inclui um CD+DVD em embalagem de luxo, três fotos inéditas autografadas e um crachá oficial do novo trabalho;
 uma edição CD+DVD. O DVD inclui uma reportagem titulada de “Um dia com Tony Carreira” e retrata um dos dias de gravação do novo disco, bem como uma galeria de fotos.
Tony Carreira terminou a Tour 2010 com dois concertos no Pavilhão Atlântico em Lisboa, dias 26 e 27 de Novembro e iniciou a 28 de Novembro sessões de autógrafos para a promoção do novo álbum "O Mesmo de Sempre", na Worten do Colombo, em Lisboa.

Álbuns em língua portuguesa
Álbuns de 2010
Álbuns de Tony Carreira